Vintervägatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vintervägatjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (4,17 ha)
Vintervägatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720284-164412), sjö i Lycksele kommun, 
Vintervägatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720500-162677), sjö i Lycksele kommun,

Se även
Vintervägtjärn
Vintervägstjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn